In 2017 werd het 77ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 31 januari tot 17 mei. Altos werd kampioen. 

Zowel de kampioen, als de vicekampioen plaatsen zich voor de Copa do Brasil 2018, Copa do Nordeste 2018 en Campeonato Brasileiro Série D 2018.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de groepsfase door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In de halve finale gaat de club met het beste resultaat in de competitie door in geval van gelijkspel. Indien het ook in de finale gelijk is wint de club met het beste resultaat in de halve finale.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui